Pterodon (Птеродон — „крилати зуб”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрлог потплемена Pterodontina (унутар изумрлог полифилетског племена Hyainailourini, изумрле парафилетске потпородице Hyainailourinae и изумрле парафилетске породице Hyainailouridae), који је у периоду касног еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Pterodon dasyuroides је тежила око 51,56 kg.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Pterodon.

Временска распрострањенст рода Pterodon унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailourini

Референце

Литература 

 E. D. Cope (1880.) "On the genera of the Creodonta." Proceedings of the American Philosophical Society 19:76-82
 C. W. Andrews (1906.) "A Descriptive Catalogue of the Tertiary Vertebrata of Fayum, Egypt" 1-324
 R. J. G. Savage (1965.) "Fossil Mammals of Africa: The Miocene Carnivora of East Africa." Bulletin of the British Museum (Natural History) Geology 10(8):241-316
 L. Van Valen (1967.) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284
 S. Peigné, M. Morlo, Y. Chaimanee, S. Ducrocq, S. T. Tun and J. J. Jaeger (2007.) "New discoveries of hyaenodontids (Creodonta, Mammalia) from the Pondaung Formation, middle Eocene, Myanmar—paleobiogeographic implications." Geodiversitas 29(3):441-458
 Martin Pickford, Brigitte Senut, Jorge Morales, Pierre Mein and Israel M. Sanchez (2008.) "Mammalia from the Lutetian of Namibia" Memoir of the Geological Survey of Namibia 20(20):465-514
 Margaret E. Lewis and Michael Morlo (2010.) "Creodonta". In: Lars Werdelin and William Joseph Sanders (eds.) "Cenozoic Mammals of Africa". University of California Press, Berkeley, London, New York, pp. 543-560

Hyaenodonta
Изумрли сисари Европе